2-й Чемпионат мира по Маунтинбайк-марафону (2004 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 11 июля 2004 года в австрийском городе Бад-Гойзерн.

Мужчины 

Время старта: 
Дистанция: км

Женщины 

Время старта:
Дистанция: км

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Сайт организаторов
 
 
 
 

2004 год в велоспорте
Чемпионаты мира в Австрии
События 11 июля
Июль 2004 года
Спорт в Австрии в 2004 году
Велоспорт в Австрии